«Distrito de Huata» puede referirse a:
 Distrito de Huata, en la provincia de Puno, Perú.
 Distrito de Huata, en la provincia de Huaylas, Áncash, Perú